АФК Куп Азије у фудбалу за жене је четворогодишње такмичење у женском фудбалу за националне тимове који припадају Азијској фудбалској конфедерацији (AFC). То је најстарије женско међународно фудбалско такмичење и прво женско фудбалско такмичење у АФК региону за националне тимове. Такмичење је такође познато и као „Првенство Азије у фудбалу за жене” и „Првенство Азије за жене”. До сада је држано 20 турнира, а актуелни шампион је Кина НР. Такмичење такође служи као азијски квалификациони турнир за Светско првенство у фудбалу за жене.

Историја
Такмичење је организовала Азијска женска фудбалска конфедерација (ALFC), део АФЦ задужен за женски фудбал. Прво такмичење одржано је 1975. године и одржавало се сваке две године, осим у периоду 1980-их када се такмичење одржавало сваке три године. АЛФК је у почетку била посебна организација, али је апсорбована у АФЦ 1986. године.

Од 1975. до 1981. утакмице су трајале 60 минута.

Формат такмичења
Свих 47 чланица АФК-а које имају женску репрезентацију имају право да учествују на квалификационом турниру.

Почевши од издања 2022. године, укупно дванаест тимова учествује на финалном турниру укључујући домаћине, три најбоља играча у претходном издању и осам тимова са квалификационог турнира.

Пласман првих четири репрезентације по годинама

Белешке

Достигнућа по репрезентацијама

Учесници

Белешке:

Статистика

Појединачне награде

Референце

Спољашње везе
Званична страница
Историја турнира на РСССФ-у

 
Фудбал у Азији